

Anno 
 545 o 545 a.C.

Codici 
 545 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Vienna, prima del 1879

Matematica 
 545 – numero